Пролетарий — название одной из газет:
 «Пролетарий» — большевистская газета, издававшаяся в Женеве в 1905 году.
 «Пролетарий» — большевистская газета, издававшаяся в Выборге, Женеве и Париже в 1906—1909 годах.
 «Пролетарий» — название газеты «Правда» с  по ; 10 номеров.
 Примечания